Noria kan syfta på följande:

 Noria, en typ av  vattenhjul
 Arnīa, ort i Indien
  La Noria (ort i Mexiko, Veracruz, Atzalan), ort i Mexiko